Институт психологии может означать:

 Психологический институт им. Л. Г. Щукиной
 Институт психологии РАН